Scuola Grande di San Rocco – edificio di Venezia
Scuola di San Rocco – edificio di Padova